Nick puede referirse a:

Personas 
Nick, abreviatura del nombre inglés Nicholas.
Nick Carter, cantante estadounidense, integrante de Backstreet Boys.
Nick Jonas, cantante y actor estadounidense, miembro de Jonas Brothers.
Nick Vujicic, orador motivacional australiano.
Nick Miller, actor neozelandés protagonista de La tribu.
Nick D. Kim, químico y dibujante neozelandés de cómics.
Nick Barua, es un ejecutivo de negocios

Personajes de ficción
Nick Russell, personaje de Power Rangers Fuerza Mística.
Nick Casi Decapitado (Nearly Headless Nick), fantasma de la escuela Hogwarts, en la saga Harry Potter.
Old Nick, en idioma sajón medieval, nombre del demonio del cristianismo.
Nick Wilde, personaje de la película animada de Disney Zootopia

Informática 
Alias o Nick, abreviatura utilizada en Internet, del inglés nickname: significa «alias» o «seudónimo» para identificar a una persona de modo alternativo a su nombre propio.

Televisión

 Nickelodeon (también conocido por la abreviatura Nick), canal de televisión estadounidense con presencia mundial.
 Nickelodeon, desambiguación

Nick at Nite, bloque nocturno de Nickelodeon.
Nick Jr., bloque para preescolares de Nickelodeon y canal de televisión por cable en algunas regiones.
Nick (Argentina), canal desaparecido infantil de Argentina que se transmitió desde 1994 hasta 1995.

Topónimos
Nick, pueblo de Hungría.

Biología
Nick o "muesca", elemento de la estructura del ADN.